Roberto Lacedelli: sciatore alpino
Roberto Lacedelli: giocatore di curling